Cet article relate le parcours de l’équipe de Russie de football lors de la Coupe du monde de football de 1994 organisée aux États-Unis du  au . C'est la première participation du pays dans la compétition sous ce nom et la huitième si on compte les sept participations de l'équipe d'Union soviétique de football dont elle est l'héritière.

Effectif

Compétition

Premier tour

Brésil - Russie

Suède - Russie

Russie - Cameroun

Notes et références 

1994
Russie
Football en Russie en 1994